Alex Hamilton peut désigner :
 Alex Coomber, née Alex Hamilton (1973-), skeletoneuse britannique ;
 Alex Hamilton (1936-1990), footballeur international écossais ;
 Alex Hamilton (1993-), joueur américain de basket-ball.